Општина Ужице се може односити на:
 Градска општина Ужице
 Град Ужице